Guerra del gas puede referirse:
 A cualquiera de los conflictos internacionales o internos (la denominación de guerra suele ser una licencia periodística) generados por la obtención, distribución (gasoductos) y consumo del gas natural, debido a su condición geoestratégica como fuente de energía, especialmente en el contexto de una crisis energética.

 La Guerra del Gas en Bolivia.
 La Guerra del gas entre Rusia y Bielorrusia 
 La Guerra del gas entre Rusia y Ucrania.

 Al gas bélico: la utilización de diferentes gases como arma en conflictos bélicos:
 Gas venenoso en la Primera Guerra Mundial
 Otros casos de guerra química
 Armas químicas en la Guerra del Rif entre 1921 y 1927
 El Protocolo de Ginebra estableció la prohibición del uso en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Se firmó en 1925 y entró en vigor en 1928.

 A la utilización de diferentes gases como arma en otros contextos de violencia:
 Las cámaras de gas utilizadas en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
 La represión política:
Ataque químico a Halabja en 1988.